Манеза:
 Манеза, Майя Салахаровна — казахстанская тяжёлоатлетка, олимпийский чемпион (2012 г.)
 Манеза — город в Албании, округ Дуррес